Niemieckie statki:
 SS Bremerhaven – z 1906 r.
 SS Bremerhaven – z 1920 r.
 SS Bremerhaven – z 1921 r.

Zobacz też:
 Bremerhaven